Сто двадцáтый псало́м — 120-й псалом из книги Псалтирь (в масоретской нумерации — 121-й). Псалом входит в «Песнь восхождения» (псалмы 119—133), названную так благодаря пению паломников при восхождении к Иерусалиму в еврейские праздники. Однако существует предположение, что «восхождение» могло означать повышение голоса при пении.

Псалом выражает уверенность, что Бог обеспечит защиту днём и ночью тому, кто доверяет Ему. Слова о «вхождении и выхождении» следует понимать как «повсюду», «везде».

По одной из версий, псалом был создан во время Вавилонского пленения. Ожидая поддержки от Господа, евреи обращали взоры свои к горам Иудеи.

Личность автора 
Автор неизвестен.

Существует предположение, что псалом целиком представляет собой внутренний монолог автора. По другой, более вероятной, версии, псалмопевцу принадлежат только первые два стиха, а остальное — речь священника, ободряющего автора. Эта версия основана на том, что начиная с 3-го стиха личное местоимение меняется с 1 лица на 2.

Комментарий 
Сложность для толкования представляет первый стих: Возвел я очи мои в горы, откуда придет помощь моя. Непонятно, какие горы (в Септуагинте: , в Вульгате: ) имеются в виду. П. А. Юнгеров ссылается на Зигабена, который считает, что «горами называются небеса, по словам Златоустого». Г.-И. Краус предлагает два толкования. Согласно первому, «пилигрим с тревогой смотрит на горы, окружающие Иерусалим. Особенно опасны горы к востоку от Иерусалима». Второе толкование имеет более обобщённый характер: «в Палестине горные вершины считались местом пребывания богов, культовыми местами». М. Дахуд считает, что Гора — очередное имя Яхве и переводит (на английский) вместо множественного числа единственным: I raise my eyes to the Mountain. Если верно, что в еврейском оригинале первый стих имеет характер вопроса, то, согласно А. Россу, «холмы» (hills, так в его английском переводе) представляются опасной для путешествия местностью (ср. первое толкование Крауса), ждать оттуда никакой помощи нельзя. Помощь придёт не с каких-то «холмов», а от Господа (см. стих 2 и далее).

Рецепция 
На латинский текст псалма «Levavi oculos meos» написал мотет О. Лассо (1566). Немецкие переводы 120-го псалма использовали композиторы эпохи барокко, среди них Г. Шютц (SWV 31 и SWV 399) и И. Г. Шейн (4-голосный хорал внутри его «Канционала», 1627). Церковнославянский перевод 120-го псалма («Возведох очи мои в горы») лёг в основу Концерта № 24 Д. С. Бортнянского, одного из часто исполняемых его хоровых концертов. В эпоху романтизма немецкий перевод использовал Ф. Мендельсон (терцет в его оратории «Илия»). В XX в. немецкий текст псалма («Ich hebe meine Augen auf») положил на музыку Борис Блахер, в небольшом вокальном цикле «Три псалма».

Примечания

Литература 

 
 

120